Сократ може да се отнася за:

 Сократ (ок. 470 пр.н.е. – 399 пр.н.е.), древногръцки философ
 Сократ Македонски (IV век пр.н.е.), древномакедонски военачалник
 Сократ Схоластик (ок. 380 – ок. 450), византийски историк
 Сократес, бразилски футболист